Rotenhahn ist der Name zweier Ortsteile in Schleswig-Holstein:

 ein Ortsteil von Högersdorf im Kreis Segeberg
 ein Ortsteil von Rumohr im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Siehe auch:
 Rotenhan
 Roter Hahn